Kär och galen kan syfta på:

Kär och galen (musikalbum) – ett album från 1982 av Ulf Lundell
Kär och galen (Ulf Lundell-låt) – en sång av Ulf Lundell från 1982
Kär och galen (TV-program) – ett svenskt program i TV4 åren 1993-1995 som leddes av Lotta Engberg
Kär och galen (Lotta & Anders Engbergs orkester-låt) – en sång av Lotta Engberg som användes som vinjettmusik i TV-programmet och på Lotta & Anders Engbergs orkesters musikalbum Kärlek gör mig tokig från 1993
Kär och galen (World of Warcraft Guild) – en svensk/norskt community som fokuserar på mmorpg;s

Filmer
Kär och galen (film, 1920) – en amerikansk film från 1920 (originaltitel Leave It to Me)
Kär och galen (film, 1927) – en amerikansk film från 1927 (originaltitel Love Makes 'em Wild)
Kär och galen (film, 1932) – en tysk film från 1932 (originaltitel Zwei Herzen und ein Schlag)
Kär och galen (film, 1952) – en amerikansk film från 1952 (originaltitel The Marrying Kind)
Kär och galen (film, 1983) – en amerikansk film från 1983 (originaltitel Lovesick)
Kär och galen (film, 1987) – en australisk film från 1987 (originaltitel The Year My Voice Broke)